

Geografia do Brasil 
 Abaeté — município em Minas Gerais
 Cedro do Abaeté — município em Minas Gerais
 São Gonçalo do Abaeté — município em Minas Gerais
 Lagoa do Abaeté — lagoa da cidade de Salvador
 Rio Abaeté — curso de água em Minas Gerais

Outros 
 Abaeté Futebol Clube — time do estado do Pará, no Brasil
 Abaeté Linhas Aéreas — empresa aérea brasileira com sede em Salvador, no Brasil
 Patacho Abaeté - navio da Armada Imperial Brasileira.
  Visconde de Abaeté ou Antônio Paulino Limpo de Abreu —  magistrado e homem público brasileiro

Desambiguações de topônimos